Савинков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Савинков, Борис Викторович (1879—1925) — революционер, террорист, русский политический деятель.
 Савинков, Василий Егорович (род. 1937) — советский легкоатлет.
 Савинков, Виктор Викторович (1886—1954) — художник, журналист, политический деятель.
 Савинков, Пётр Алексеевич (род. 1978) — российский дирижёр, хормейстер, преподаватель, общественный деятель.



См. также